Supergigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został rozegrany 16 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Snowbasin. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Kjetil André Aamodt, srebro wywalczył Austriak Stephan Eberharter, a brąz zdobył kolejny reprezentant Austrii, Andreas Schifferer.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002